Heinrichsburg bezeichnet:

Orte in Deutschland:
 Heinrichsburg (Eberhardzell), Ortsteil der Gemeinde Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Burgen und Burgruinen in Deutschland:
 Heinrichsburg (Gernrode), Burgruine bei Gernrode im Harz, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Heinrichsburg (Neustadt), Burgruine bei Neustadt im Harz, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Burg Lichtenberg (Salzgitter), Burgruine bei Salzgitter-Lichtenberg in Niedersachsen
 Schloss Heinrichsburg, Schloss bei Eberhardzell, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Burgen in Polen:
 Heinrichsburg (Polen), Burg bei Staniszów, Powiat Jeleniogórski, Woiwodschaft Niederschlesien